Onomàstica: cognom d'origen castellà.
 Antonio Escobar Huertas (1879 - 1940), militar espanyol també conegut com a General Escobar
 Josep Escobar i Saliente (1908 - 1994), comicaire català que signava com a Escobar
 Luis Escobar (1905 - 1991) autor teatral, director de teatre i actor espanyol
 Manolo Escobar (1931 - 2013), cantant andalús
 Pablo Escobar Gaviria (1949 - 1993), narcotraficant colombià
 Pere Escobar i Royo (n. 1960), periodista català
 Rafael Escobar i Martínez (n. 1942), escriptor valencià
 Sergi Escobar i Roure (n. 1974), ciclista català

 Geografia:
 Escobar de Campos, municipi de la província de Lleó
 Escobar de Polendos, municipi de la província de Segòvia
 Escobar (Argentina), partit del Gran Buenos Aires